Русские в Туркменистане — одна из крупнейших этнических общин Туркменистана.

В 1959 году русские составляли 17,3 % от всего населения, в 1970 — 14,5 %, в 1979 — 12,6 %, в 1989 — 9,5 %.

По результатам переписи 1995 года, русских в стране осталось 6,7 %. По оценке президента Ниязова, опубликованной в 2001 году, русских в Туркменистане было 2 %, по данным МИД РФ в 2002—2003 г. в стране жило 3,5 % «этнических русских». На начало 2005 г. публиковалась оценка в 3,5 % русских.

Современное положение и проблема дискриминации 
 
После распада СССР и установления диктатуры Туркменбаши социально-экономическое положение русских значительно ухудшилось и многие из них эмигрировали из страны, в основном в Россию, в первые годы после независимости. С момента своего появления на территории будущей республики в последней четверти XIX века русские играли важную роль во всех сферах жизни страны, особенно в советский период, и в первую очередь в её столице — городе Ашхабаде.

Резкое изменение культурно-языковой ситуации в Туркменистане, угроза исламизации, привели к массовой эмиграции русского и иного европейского населения в начале 90-х из Средней Азии вообще и из Туркменистана в особенности. Эмиграция, в свою очередь, привела к значительному постарению русского населения страны и ухудшению его демографических показателей. Особую тревогу вызывает ухудшение социально-экономического уровня русского населения, среди которого преобладают одинокие пенсионеры, его обнищание, оттеснение на обочину социальной жизни республики, хотя благодаря значительному притоку валютной выручки в ходе торговли газом, относительно менее населённому Туркменистану удалось избежать социально-экономического краха, на грани которого находились и во многом находятся из-за бесконтрольного роста аграрного населения Узбекистан, Киргизия и особенно Таджикистан.

Комитет по правам ребёнка ООН отмечал дискриминацию русских в стране, наряду с другими национальными меньшинствами.

Концентрация 

Русское население современного Туркменистана, равно как и Туркменской ССР, было и остаётся исторически сконцентрировано в городах республики, в первую очередь в Ашхабаде и Красноводске. Наибольшее количество русских (около 2/3 всех русских республики) проживало в столице страны — многонациональном и космополитичном городе Ашхабаде, где на протяжении советского периода русские составляли основу населения, занятого в промышленном производстве республики, хотя и значительная их часть погибла во время землетрясения в Ашхабаде 1948 года, когда погибло почти 100 000 человек, в значительной степени русских.

По мере усиления политики коренизации кадров постепенная эмиграция русских из страны началась задолго до распада СССР. Практически не осталось русского и иного европейского населения в сельских районах и небольших посёлках страны. Не помог русскому населению в борьбе за свои права и тот факт, что женой Туркменбаши, с которой, он, правда, уже не жил, была русская. Остро стоит проблема с поддержанием знания русского языка в Туркменистане на должном уровне, где по инициативе Туркменбаши письменность туркменского языка была переведена на латиницу. Русское население республики традиционно придерживается православия, хотя значительно и количество атеистов. В Туркменистане действуют 12 православных церквей, находящихся в подчинении Патриарших приходов Русской Православной Церкви в Туркмении.

Динамика численности

Расселение 
По переписи 1989 года:

По переписи 1995 года:

Русский язык 

Русский язык остается языком не только внешнего, но и внутреннего общения. С 1926 года в Ашхабаде действует русский драматический театр. На 2007 год работает одна русская школа, выдающая российские аттестаты о среднем образовании, а также есть русские классы в школах Ашхабада и областных центров Туркменистана. Русский язык изучают наряду с английским языком во всех школах Туркменистана с первого класса. Выпускается ежедневная газета на русском языке — Нейтральный Туркменистан. Государственный телеканал «Туркменистан» транслируется на семи разных языках, в том числе и на русском.

Примечания

Литература 
 Мурадов Г. Л., Полоскова Т. В., Затулин К. Ф. и др. Справочник российского соотечественника // М.: Русский мир, 2006. 2-е издание — стр. 133—134

Ссылки 
 Абдурасулов А. Русские Туркмении: разрушая чары «Рухнамы» // Би-би-си, 3 августа 2007
 Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские // РИА Новости, 22 апр 2018

Народы Туркменистана
Русские в Туркменистане
Диаспорные группы Средней Азии